O - letra do alfabeto latino
 О - letra do alfabeto cirílico
 Ο - letra do alfabeto grego
 Oxigênio - um elemento químico
 O (álbum de Damien Rice)
 O (álbum de Omarion)
 O (filme) - um filme de drama americano, uma adaptação livre moderna de Otelo, do William Shakespeare

Desambiguações de letras